Die European Party for Individual Liberty (EPIL) war eine libertäre Europapartei, die im September 2013 auf der Grundlage der Utrecht Declaration and Covenant of European Classical Liberal and Libertarian Parties gegründet wurde.

Europawahl 2014 
Die EPIL plante einen gemeinsamen Antritt zur Europawahl 2014. Schließlich kandidierte aber nur die spanische P-LIB, die 0,06 % der spanischen Stimmen erreichte.

Mitgliedsparteien

Einzelnachweise 

Europäische Partei
Libertäre Partei
Liberale Partei
Gegründet 2013